małpa – zob. małpy właściwe, w tym:
 małpy szerokonose, inaczej małpy Nowego Świata
 małpy wąskonose, wśród których wyróżniane są:
 małpy wąskonose zwierzokształtne, inaczej małpy Starego Świata
 małpy człekokształtne
 małpa – potoczne określenie symbolu @
 małpa – potoczne określenie urządzenia zaciskowego
 Małpa (obecnie Malinów) – wieś na Ukrainie, w rejonie samborskim obwodu lwowskiego
 Małpa – toruński raper
 Małpa – jeden ze znaków zodiaku chińskiego